Bob Talamini – giocatore di football americano statunitense
 Gianpietro Talamini – giornalista italiano
 Guglielmo Talamini – pittore italiano
 Natale Talamini – presbitero, letterato e patriota italiano